Pierce megye (Észak-Dakota)
Pierce megye (Georgia)
Pierce megye (Nebraska)
Pierce megye (Washington)
Pierce megye (Wisconsin)